Rapa Nui – nome dato dagli indigeni all'Isola di Pasqua
Rapa Nui – lingua nativa dell'Isola di Pasqua
Rapa Nui – popolo abitante dell'Isola di Pasqua
Rapa Nui – film di Kevin Reynolds, ambientato sull'isola di Pasqua, del 1994